Niemcy:
 Klingen – dzielnica Aichach
 Klingen – dzielnica Beilstein
 Klingen – dzielnica Hemau

Inne:
 Klingen – ród

Zobacz też:
 Clingen
 Heuchelheim-Klingen
 Kling
 Klinge